Geyder ist der Familienname von
 August Geyder (1808–1874), deutscher Rechtswissenschaftler und Übersetzer
 Balthasar Geyder (1681–1767), deutscher Theologe